Lulle est un nom propre qui peut faire référence à :

Hydronyme 
Lulle est un hydronyme notamment porté par :
 , lac de la municipalité de Jokkmokk dans la province de Laponie en Suède.

Patronyme 

 Raymond Lulle, nom francisé de Ramon Llull, philosophe et écrivain mystique majorquin du Moyen Âge ;

Patronyme catalan